Открытый чемпионат Румынии среди мужчин 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 10 по 16 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после Открытого чемпионата США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Юрген Мельцер
 в парном разряде —  Марцин Матковский и  Мариуш Фирстенберг

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жиль Симон обыграл  Виктора Ханеску со счётом 4-6, 6-3, 6-2.
 Симон выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ханеску сыграл свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Оливер Марах /  Михал Мертиняк обыграли  Мартина Гарсию /  Себастьяна Прието со счётом 7-6(2), 7-6(8).
 Марах выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BCR Open Romania

 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2007 года
2007